Op Roland Garros 2009 speelden de mannen en vrouwen in het gemengd dubbelspel. In 2008 wonnen Viktoryja Azarenka en Bob Bryan. Dit jaar won Bob Bryan het toernooi samen met Liezel Huber.

Geplaatste teams 
De geplaatste teams zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde het paar haalde.

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2009